Pennequin est un nom de famille français notamment porté par :
 Charles Pennequin (1965-), poète français ;
 Edmond-Jules Pennequin (1876-1925), graveur français ;
 Théophile Pennequin (1849-1916), général et administrateur colonial français.

Notes et références 

Patronyme français